Colisão  - conceito em física
Colisão frontal - acidente automobilístico
Colisão (figura de linguagem)
Teoria das colisões - em cinética química

Desambiguação